Fraunhofer puede referirse a:

 Joseph von Fraunhofer (1787–1826), un físico alemán.
 Fraunhofer (cráter), un cráter lunar
 Fraunhofer-Gesellschaft (Sociedad Fraunhofer), una organización de investigación alemana.
 Difracción de Fraunhofer, difracción de campo lejano.
 Líneas de Fraunhofer, líneas espectrales del sol.
 Distancia de Fraunhofer, separación entre el campo cercano y campo lejano.